Сезон 2016-17 італійської Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, 85-й турнір з моменту започаткування Серії A. Участь у змаганні брали 20 команд, 3 найгірших з яких за результатами сезону залишили елітний дивізіон.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди-учасниці 
Участь у турнірі брали 20 команд:

Турнірна таблиця 

  

 
 
   

  
    

   

 
  
 

  

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати матчів

Бомбардири

Хет-трики 

4 Гравець забив чотири м'ячі

Посилання 
 Серія А на football-italia  
 Серія А на soccerway 

2016-17
2016 у футболі
2017 у футболі
2016 в італійському спорті
2017 в італійському спорті